Николай Белокуров:
 Белокуров, Николай Васильевич (1926—2006) — советский легкоатлет.
 Белокуров, Николай Петрович (1826—1877) — епископ Никодим Русской православной церкви.